

Geografie 
 Kempen (streek), een gebied in de grensstreek van Nederland en België
De Kempen (natuurgebied), een natuurgebied in het Nederlandse deel van het gebied de Kempen
Kampina, een natuurgebied bij Boxtel
Kempens Plateau, een aardkundige formatie
Kempense Heuvelrug, een aardkundige formatie
Kempens Bekken, een gebied in de Belgische provincie Limburg, waar steenkool werd ontdekt in 1901
Kempenhorst, een geologische verheffing ten westen van de Feldbiss
Lage Kempen, een regionaal landschap in de Belgische provincie Limburg
De Voorkempen, een regionaal landschap in de provincie Antwerpen
Kempisch Kanaal, een kanaal van Bocholt naar Herentals
Kempenland (bestuur), een deel van de Meierij van 's-Hertogenbosch
Aartsdiakonaat Kempenland, tot 1561 onderdeel van het bisdom Luik
Kempen (stad), een stad in Duitsland
Kempen (Heinsberg), een dorp bij Heinsberg

Personen 
 Ad van Kempen, Nederlands acteur
 Carel Pieter Brest van Kempen, (1815-1865) resident van Bantam, voortlevend als de figuur Slijmering in Multatuli's Max Havelaar
 Carel Pieter Brest van Kempen, Amerikaans schilder van natuurtaferelen
 Lodewijk Heyligen (Ludwig van Kempen), Vlaamse benedictijn en muziektheoreticus werkzaam in de 14de eeuw aan het pauselijk hof te Avignon
 Michiel van Kempen, Nederlands schrijver, dichter en literatuurhistoricus
 Paul van Kempen, Nederlands/Duits dirigent
 Thomas a Kempis (Thomas van Kempen), Nederlands monnik en mysticus
 Yves van Kempen, Nederlands criticus

Overig 
 KFC De Kempen Tielen-Lichtaart, een voetbalclub
 Kempen & Co, een Nederlandse effectenbank
 Campina, een zuivelconcern
 Kempen Airport, een vliegveld bij Budel
 Kempenaar, een binnenvaartschip
 Kempense gotiek, een bouwstijl
 Kempens schaap, een schapenras
 Kempens roodbont, een runderras
 Kempisch hoen, een kippenras

Zie ook 
 Kempenland (doorverwijspagina)